Зо́внішня ву́лиця — назва вулиці у деяких містах України.

 Зовнішня вулиця — вулиця в місті Київ.
 Зовнішня вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Зовнішня вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці